Severino Zaidi

Geografie
Severino Zaidi este un reparator decedat îngropat în grădina Olive Spectre. Este posibil ca Olive să aibă parte de moartea sa. (Rusă : Сет Николаевич Заиди) Își împărtășește numele de familie cu Brenda Zaidi și Emmy Zaidi. În funcție de culoarea fantomului său, a murit de foame.

Viata personala
Simbolul ADN din SimPE afirmă că părul lui a fost blond înainte ca acesta să devină gri. Are aceeași structură facială ca Carmen Patch, Emmy Zaidi și Julie Monif. Potrivit datelor sale de vârstă, avea 101 de zile înainte de a muri de bătrânețe, ceea ce înseamnă că ar fi putut avea acces la Elixirul Vieții la un moment dat în viața sa.

Moarte
Ca și în cazul multor Simi îngropați pe Spectre, Seth are o față coruptă. Deși spre deosebire de ceilalți Simi afectați, chipul lui Seth apare în mod normal și fără artefacte grafice. Un efect secundar al corupției este că el ar putea deveni invizibil dacă va fi înviat ca un zombie, deoarece jocul nu este capabil să proceseze schimbările necesare pe față. Dacă Seth va fi înviat, el va fi simpaticul când un sim dintr-o altă gospodărie va începe cu un telescop în timpul zilei.

Categorie

 Decese prin înfometare
 1887 nașteri
 1942 decese